Cette page recense les articles ayant comme titre Lucenay.

Toponymie

Commune
Lucenay, commune française dans le département du Rhône
Lucenay-lès-Aix, commune française dans le département de la Nièvre
Lucenay-l'Évêque, commune française dans le département de Saône-et-Loire 
Lucenay-le-Duc, commune française dans le département de la Côte-d'Or

Canton
Canton de Lucenay-l'Évêque, division administrative française située dans le département de Saône-et-Loire

Homonymie 
Jean-Michel Lucenay, escrimeur français.

Patronyme français